Stanisław Bniński z Borka – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Bniński (zm. 1802) – podkomorzy, łożniczy, szambelan królewski